Albert Aleksandrovič Malgin (), ruski hokejist, * 1. september 1966, Perm, Rusija.

Malgin je v sovjetski ligi igral za kluba Molot-Prikamje Perm in Himik Voskresensk. V sezoni 1992/93 je igral za HK Jesenice v slovenski ligi in bil izbran v idealno postavo, s klubom pa je osvojil tudi naslov državnega prvaka. V preostanku kariere je v švicarski 2. ligi igral za klube EHC Chur, EHC Biel, EHC Olten, HC Ajoie in SC Langenthal, eno sezono pa tudi v nemški ligi za ECR Revier Löwen.

Pregled kariere

|-
| Molot-Prikamje Perm
| Sovjetska 2. liga
| 84/85
|
| 48
| 9
| 6
| 15
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Molot-Prikamje Perm
| Sovjetska 2. liga
| 85/86
|
| 64
| 32
| 19
| 51
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Molot-Prikamje Perm
| Sovjetska 2. liga
| 87/88
|
|
| 35
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 14
| 8
| 22
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 18
| 15
| 33
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 46
| 6
| 6
| 12
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 91/92
|
| 35
| 9
| 3
| 12
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Chur
| Švicarska 2. liga
| 93/94
|
| 34
| 38
| 33
| 71
|
| 88
|
| 8
| 6
| 1
| 7
|
| 8
|-
| EHC Chur
| Švicarska 2. liga
| 94/95
|
| 36
| 41
| 35
| 76
|
| 46
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 28
|-
| EHC Biel
| Švicarska 2. liga
| 95/96
|
| 27
| 13
| 22
| 35
|
| 78
|
| 2
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| EHC Chur
| Švicarska 2. liga
| 96/97
|
| 16
| 8
| 13
| 21
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 96/97
|
| 26
| 15
| 44
| 59
|
| 41
|
| 4
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 97/98
|
| 40
| 32
| 40
| 72
|
| 38
|
| 4
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 98/99
|
| 39
| 17
| 31
| 48
|
| 41
|
| 8
| 5
| 9
| 14
|
| 8
|-
| ECR Revier Löwen
| Nemška liga
| 99/00
|
| 12
| 1
| 3
| 4
| -6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 99/00
|
| 22
| 18
| 15
| 33
|
| 26
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 00/01
|
| 40
| 26
| 44
| 70
|
| 67
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 01/02
|
| 32
| 21
| 30
| 51
|
| 14
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 02/03
|
| 36
| 20
| 52
| 72
|
| 68
|
| 5
| 3
| 6
| 9
|
| 0
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 03/04
|
| 44
| 25
| 46
| 71
|
| 26
|
| 12
| 3
| 3
| 6
|
| 22
|-
| HC Ajoie
| Švicarska 2. liga
| 04/05
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 04/05
|
| 26
| 14
| 29
| 43
|
| 24
|
| 9
| 4
| 12
| 16
|
| 22
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 05/06
|
| 18
| 6
| 10
| 16
|
| 4
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| SC Langenthal
| Švicarska 2. liga
| 05/06
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska 2. liga
| 07/08
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 747
| bgcolor="#7FFF00" | 421
| bgcolor="#7FFF00" | 503
| bgcolor="#7FFF00" | 928
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 718
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 102
|}

Glej tudi
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Hokejisti Molot-Prikamje Perm
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti EHC Chur
Hokejisti EHC Biel
Hokejisti EHC Olten
Hokejisti ECR Revier Löwen
Hokejisti HC Ajoie
Hokejisti SC Langenthal